Watergoor (bedrijventerrein), bedrijventerrein in de Nederlandse stad Nijkerk
Watergoor (kasteel), voormalig kasteel in de Nederlandse stad Nijkerk